Фехтування на візках на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явилося у 1960.

Медалі
Станом на 2012.

Фехтування на візках на літніх Паралімпійських іграх
Види спорту на літніх Паралімпійських іграх